Wicehrabiowie Bertie of Thame 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1918–1919: Francis Leveson Bertie, 1. wicehrabia Bertie of Thame
 1919–1954: Vere Frederick Bertie, 2. wicehrabia Bertie of Thame

Bertie of Thame